Нуайя́н-э-Аконе́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Суасон-2. Округ коммуны — Суасон.

Код INSEE коммуны — 02564.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 476 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 308 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 230 были экономически активными, 78 — неактивными (показатель активности — 74,7 %, в 1999 году было 65,0 %). Из 230 активных жителей работали 206 человек (111 мужчин и 95 женщин), безработных было 24 (10 мужчин и 14 женщин). Среди 78 неактивных 26 человек были учениками или студентами, 31 — пенсионерами, 21 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Нуайян-э-Аконен 

Коммуны департамента Эна